Kučine (Bosnië en Herzegovina) - plaats in Bosnië en Herzegovina
 Kučine (Kroatië) - plaats in Kroatië